Сен-Сорне́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монброн. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16353.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 22 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 819 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 510 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 373 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 373 активных работали 334 человека (183 мужчины и 151 женщина), безработных было 39 (18 мужчин и 21 женщина). Среди 137 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 52 — пенсионерами, 55 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Сатюрнен (XII век)
 Статуя Св. Антония (XVII век). Высота скульптуры — 190 см. Исторический памятник с 2003 года
 Усадьба Фенетр (XV—XVI века)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта